Phalanx CIWS o Vulcan Phalanx – sistema militare della Marina statunitense
 Phalanx – specie aliena immaginaria dei fumetti della Marvel Comics
 Phalanx – videogioco del 1991

Pagine correlate 
 Falange